Abbotts Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Abbotts Creek Township (Davidson County, North Carolina)
 Abbotts Creek Township (Forsyth County, North Carolina)